

Toponyme 

 Atog-Boga, village du Cameroun
 Boga, ville au Cameroun
 Bogga, village de la République démocratique du Congo
En Australie :
 le , dans l'État de Victoria
 Lake Boga, un village situé juste au sud du lac.

Patronyme 

 Émile Boga Doudou (1952-2002), homme politique et avocat ivoirien
 Janka Boga (1886-1963), femme de lettres hongroise
 Jérémie Boga (né en 1997), footballeur ivoirien

Voir aussi 
 Boga, marque de soda tunisienne